Gradie steht für:
 Jonathan C. Gradie, Planetologe
 Gradie Kamuanya, kongolesische Taekwondo-Athletin
 (3253) Gradie, Asteroid des inneren Hauptgürtels